Yenişarbademli (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Yenişarbademli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yenişarbademli